Хераклеон (; , Heracleon) може да се отнася до:

Хора
 Хераклеон, министър и убиец на Антиох VIII Грюпос (96 пр.н.е.)
 Хераклеон (теолог), философ от 2 век.
 Ираклеон (Ἡρακλεωνάς, Herakleios II, Heraklonas, лат.: Heraclianus), византийски император 641 г.

Населени места:
 Хераклейон, античен потънал град в Египет 
 Ираклио (Ираклион), град в Южна Гърция, център на ном Ираклион

Вижте също 
 Хераклея